Богоматерь с младенцем Иисусом и святыми Франциском и Бернардом, или Мадонна Сапега — икона XVI— XVII вв. из Виленского бернардинского монастыря. Входит в коллекцию Музея церковного наследия в Вильнюсе .

История 
Икона Божией Матери из церкви св. Михаила Бернардинского монастыря, известная как «Мадонна Сапегов», — является одной из старейших многофигурных алтарных картин в Литве .

Иконографические аналогии виленского алтарной иконы неизвестно; можно думать, что он выполнен по специальному заказу. «Мадонна Сапеги» первый раз упоминается в хронологи бернардинцев Малопольши и Литвы, записанной около 1655 года . Она упоминается как чудотворная, имеющая множество обетов. В 1672 г. икона упоминается в книге иезуита Вильгельма Гумпенберга «Атлас Мариана», напечатанный в Мюнхене, в которой были собраны сведения о самых известных иконах Марии. Сообщение о виленской образе немецкому иезуиту доставил ректор Виленской академии Альберт (Войцех) Коялович, который, вероятно, взял сведения из двух книг об этой иконе, изданных в Вильно в 1670 и 1671 годах .

В 1671 г. настоятельница монастыря бернардинок Констанция Соколинская написала книгу, в которой рассказывается об истории иконы и связанных с ней чудесах. Аналогичный содержание повторяется и в более поздних описаниях 18 и 20 веков. Наиболее подробно история изложена в рукописи «Коронация Светлейшей Небесной Царицы» .

Согласно истории, икона была найдена в лесу, в развалинах старой церкви, и привезена виленскими бернардинками. Он долго находился в коридоре монастыря и однажды заговорил с монахом, который молился перед ним, и попросил уважения. После этого икона была перенесена в храм и помещена в приделе .

В 1594 году великий канцлер литовский Лев Сапега начал строительство монастыря бернардинок и церкви св. Михаила. Он выпросил икона в бернардинок и построил для него специальный боковой алтарь. Картина была уже старой, потому Сапега приказал подновить икону. Но лик Богоматери не принял новой краски, и художник только на месте фигур апостолов Петра и Павла и художник лишь нарисовал святых бернардинского ордена — Франциска и Бернарда вместо фигур апостолов Петра и Павла, находившихся рядом с Марией. В 1655 г. В Вильнюс вошли московские войска, монастырь и церковь монахинь-бернардинок были разграблены, но икона чудом уцелела.

После войны слава иконы еще более возросла, и в 1669 году виленский епископ Александр Казимир Сапега созвал комиссию во главе с виленским епископом Николаем Слупским для изучения случаев исцеления и других необычных явлений, связанных с иконой. Комиссия подтвердила, что икона имеет особую благодать от Бога. В 1673 г. Папа Климент VII дал разрешение на коронацию иконы, но по разным причинам коронация состоялась только 8-10 октября 1750 года. Празднование коронации описано в специально напечатанной книжке; до этой же даты были выбиты два памятные медали . Эту дату нельзя считать за дату прикрепления корон на иконе, ибо, как видно на самых старых гравюрах с репродукцией иконы, сделанных Леонтием Тарасевичем в 1686 г. и до 1695 г., уже в конце 17 века. на иконе была риза и корона. Разрешение на коронование и связанные с этим торжества нужно рассматривать как официальное признание его чрезвычайной деятельности и как акт исключительного почитания.

В XIX в. почитание иконы несколько уменьшилась, потому что почитание иконы Божией Матери Остробрамской стало расти. Когда в 1888 году царские власти закрыли церковь св. Михаила и монастыря бернардинцев, икона была перенесена в костел бернардинцев, который в это время стал приходским, и находился там до 1912 года. В то время Сапеги получили разрешение вновь открыть костёл Св. Михаила, сооруженные их предками, отреставрировали храм и вернули на место икону Матери Божией.

В 1933-1935 гг. картину реставрировал Ян Рутковский. Уже он заметил, что вся композиция нарисована масляными красками, а лицо Марии — темперой, и высказал мнение, что число является самой старой частью картины. Рутковский и монахиня Франциска Вежбицкая изменили головной убор Марии: вместо розового венка написали диадему из тонкой ткани .

В послевоенное время бесследно исчезли серебряные одеяния с иконами и венцами, а также уникальные украшения, подаренные знатными женщинами. В 1948 году костёл св. Михаила снова закрыли, его художественная собственность оказалась в разных местах; поврежденная «Мадонна» оказалась в доминиканской костёле св. Духа, оттуда в 1973 г. была передана в Художественный музей Литвы и осталась на хранении, где в 1981 г. раскрыла И. Вайшвилайте . В 1984 — 1986 гг. картина исследована и отреставрирована в Центре реставрации и консервации музейных ценностей имени П. Гудинаса Художественного музея Литвы.

Ныне он выставлен в Музее церковного наследия, расположенный в костеле св. Михаила в Вильнюсе.

Описание 
Установлено, что изначально икона была написана на липовых досках . Во время пожара, случившегося, вероятно, в 1610 году, картина, вероятно, сильно пострадала. Основу из липы вырезали по ширине головы Марии, доску сделали тонкой и приклеили к дубовой доске. По бокам до нужного формата добавили три дубовые доски (теперь размеры картины 259х188х3 см). Слой краски и грунт с центральной доски сняли, оставив только изображение лица и шеи Марии. Затем на деревянный щит наклеивали лист, в котором вырезали «окошко» для числа Марии. На сваю уложили меловой грунт и создали действующий состав. В настоящее время невозможно установить, были ли на иконе ранее изображения Петра и Павла .

Икона представляет собой очень масштабную статичную композицию, в центре которой во весь рост изображена Богородица, стоящая на полумесяце . На левой руке она держит младенца Иисуса, слегка поддерживая его правой. Две фигуры ангелов склоняются к его ногам . Еще четыре ангела парят над головой Марии, поддерживая нарисованную княжескую корону . Святые Франциск и Бернард изображены рядом со стоящей Мадонной. Их взгляды направлены на лицо Марии, а жесты выражают уважение и покорность . Перед святыми иноками, в верхней части композиции, изображены их атрибуты — " Распятие " в виде серафима и вензель Христа в круге с лучезарным сиянием. У ног св. Франциск кладет ягненка, символ жертвы и смирения.

В образе Марии очевидны несколько иконографических традиций; больше всего элементов иконографии Пресвятой Богородицы . Мария представлена как Дева с распущенными волосами . Она стоит на полумесяце, в сияющем ореоле . Такая иконография, известная уже в XI в. в Западной Европе, особенно в Германии, он стал очень популярен в 15-16 веках и часто встречается в искусстве Польши . Розовый венок на голове Марии связывает ее с очень развитой в 15-17 вв . икона " Богоматерь Розария ". Но ни в одной из этих западных иконографий нет такого изображения Христа, как на иконе «Мадонна Сапегов». Иисус, одетый в хитон, сидит на руке Марии, держит на коленях раскрытую книгу и благословляет правой рукой. Такой образ характерен для искусства византийской направленности и связывает «Мадонну Сапегскую» с иконой Одигитрии, на которой Иисус показан как Вседержитель и Учитель .

Изображение святых рядом с Богоматерью — частое явление в живописи XVI века. Польша, особенно Краков . А вот «светские» святые — апостолы, отцы церкви — участвуют в таких Sancta Conversatione (Святых Беседах). Образы святых Франциска и Бернарда, очевидно, связаны с ветвью францисканского ордена, которая в Великом княжестве Литовском называлась бернардинцами .

На картине 5 подписей мастера — «Ян Антони Кондратович» (Jan Antoni Kondratowicz). Известно, что он выступал в 1734 году две миниатюры из образа для книги «Graduale de tempore», которая находится монастыре. бернардинок в Кракове .

Литература 
 Помнікі мастацкай культуры Беларусі эпохі Адраджэння / АН Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; [ Н. Ф. Высоцкая, В. Ф. Шматаў, В. Г. Пуцко і інш.]; Рэд. С. В. Марцэлеў. — Мн. : Навука і тэхніка, 1994. — 253 с. ISBN 5-343-01054-7

Примечания

Ссылки 

Живопись Возрождения
Сапеги
Изображения Девы Марии
Религия в Вильнюсе
Картины XVII века
Картины XVI века
Википедия:Шаблон «Внешние ссылки» пуст
Википедия:Запросы на перевод с польского
Страницы с непроверенными переводами